Carina Persson kan syfta på:

 Carina Persson (fotomodell) (född 1958), svensk fotomodell
 Carina Persson (astronom) (född 1965), svensk astronom
 Carina Persson (politiker), svensk socialdemokratisk politiker
 Carina Persson (polis), svensk polistjänsteman, regionpolischef för Polisregion Syd